— два аниме-сериала и один OVA-сериал, основанные на цикле фантастических произведений в жанре космооперы, написанных писателем Хироюки Мориокой.

Сюжет

Синопсис 
Прошло три года со времени действия Seikai no Monshou. Начавшаяся война между Человеческой Империей Ав и Объединённым Человечеством набирает обороты. Лафиль  получает под своё командование «Басройл», Джинто устраивается на тот же корабль интендантом.

Первая часть сериала 
События сериала начинают развиваться спустя три года после завершения первой части. Лафиль (на баронне это имя звучит как Лафиэль) назначается капитаном (дека-коммандером) штурмового корабля «Басройл». Она, пользуясь своим влиянием, заполучает в команду Джинто. Корабль новый, команда — практически поголовно новички (в особенности — офицерский состав), за исключением матерого «звёздного волка» со склонность к коммерции по имени Самсонн.

Война между Объединённым Человечеством и Империей Ав разгорается с новой силой — авское командование вводит в действие план «Рениб», в соответствии с которым авы наносят сокрушительный удар по позициям врага и воссоединяют свои территории. Ключевыми становятся врата в системах Аптик и Уимбле.

Объединённое Человечество не спит и применяет новую тактику (удары крупных флотов, состоящих из массивных крейсеров и линкоров) и новое оружие (разделяющиеся торпеды-перехватчики, способные переходить в ждущий режим и наносить внезапные удары).
Из системы Вобруннер «Басройл» срочно перебрасывают в систему Аптик, где расположился Четвёртый Флот, и где его ждёт первое сражение. Командующий флотом — Адмирал Бибос, начальник его штаба — его брат-близнец. Бибосы известны как Великолепные Безумцы, и вполне способны, к примеру, принять ванну в разгар боя.

В качестве резерва у врат Дуремар стоит флот Адмирала Споор (Леди Хаос).
Объединённое человечество сперва раззадоривает Ав множеством разведывательных рейдов, а затем обрушивается на систему Аптик. Новое вооружение флота ОЧ позволяет нанести Империи чудовищный урон, однако адмирал Бибос (единый в двух лицах) ухитряется удержать Врата Аптик до прибытия резервов.

Вторая часть сериала 
Адмиралу Бибосу очень понравилось подкалывать Лафиль, назначая её в качестве Наместницы на планеты одна другой захолустней. Верхом этого стало назначение на планету Лобнасс II, что возле врат Лобнасс. Врата эти особой стратегической ценности не имели.
Империя, с триумфом завершившая операцию «Рениб» немедля логически развивает её в операцию «Брег». Завоевав необходимый плацдарм, флоты начинают расширять зону влияния Империи, двигаясь вдоль системы Врат. Естественно, Четвёртый Флот оставил «Басройл» и его команду в глубоком тылу.

Адмирал Бибос бросил флот вперёд, обогнав буквально на два корпуса все остальные флоты. Как результат, в цепочке образовалась брешь, в которую и проскользнул флот противника, двинувшись вглубь территории, отвоёванной Ав. Чтобы отвадить флот, командование направило Адмирала Споор для операции по выманиванию этого самого вражеского флота в ловушку — в когти Адмирала Трайфа (впрочем, больше всего в плане назначения Адмирала Споор на это дела проявила Адмирал Споор).

Планета, власть над которой получила Лафиль, оказалась планетой-тюрьмой Объединённого Человечества. Ситуация там была любопытная: всех заключённых содержали на одном большом и изолированном острове. Он был разбит на четыре зоны: административный юг, мужской восток, женский запад, и стерилизованный смешанный центр. Люди с востока поднимают восстание и Джинто пропадает, попав к ним в заложники. Ситуация усугубляется тем, что Адмирал Споор заманила вражеский флот точнехонько к Вратам Лобнасс.
Пикантности ситуации придавало то, что причиной восстания востока стала эвакуация женщин с запада. Восточная часть колонии жаждала продолжить род и заселить планету, Империя же санкционировала эвакуацию.

И вот, за пять часов до конца процедуры, длившейся не один месяц (перелом произошёл в конце — захват админзоны и Джинто), к вратам Лобнасс пришли флоты Адмирала Споор и Объединённого Человечества.
Адмирал дала бой у врат по ей одним ясным причинам (она легко могла отказаться, но нашла оправдание своему желанию повоевать), после чего, потеряв почти весь флот, вместе с эвакуируемыми отступила. Несколько недель спустя Лафиль вернулась на Лобнасс II с группой наёмников (экс-охранников тюрьмы) и вызволила Джинто.

Описание мира

Персонажи

См. также 
 Seikai no Monshou (приквел)
 Seikai no Saga (описание мира)

Ссылки и источники 
 Базы данных

 Фэн-сайты
 The Abh Nation — фан-сайт, посвящённый эпопее.
 Seikai no Monshou (Crest of the Stars) — старейший информационный сайт по вселенной.

Seikai no Saga
Книжные серии